Browntown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Browntown (Alabama)
 Browntown (Florida)
 Browntown (Georgia)
 Browntown (New Jersey)
 Browntown (New York)
 Browntown (Pennsylvania)
 Browntown (Tennessee)
 Browntown (Virginia)
 Browntown (Wisconsin), im Green County

Siehe auch:
 Brown Town
 Brownstown
 Brownton